Holzbaur ist der Familienname folgender Personen:

 Erwin Holzbaur (1927–2010), deutscher Kunstmaler
 Franz Xaver Holzbaur (1845–1912), deutscher Maler

Siehe auch:

 Holzbauer